Bortkiewicz:
 Jan Bortkiewicz
 Paweł Bortkiewicz
 Siergiej Bortkiewicz
 Wincenty Bortkiewicz
 Władysław Bortkiewicz